Энди Роддик — победитель турнира

Роджер Федерер защищал свой прошлогодний титул, но уступил во втором раунде.

Посев 

  Роджер Федерер (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Давид Налбандян (Второй раунд)
  Иван Любичич (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Первый раунд)
  Джеймс Блейк (Второй раунд)
  Томми Робредо (Полуфинал)
  Маркос Багдатис (Третий раунд)

<li> ' Энди Роддик (Титул)
<li>  Давид Феррер (Четвертьфинал)
<li>  Томаш Бердых (Первый раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Первый раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Полуфинал)
<li>  Томми Хаас (Третий раунд)
<li>  Робби Джинепри (Третий раунд)
<li>  Доминик Хрбаты (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Cincinnati Masters 2006